Список альбомов № 1 в США в 1995 году — включает альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1995 году, в котором учитываются наиболее продаваемые альбомы исполнителей США, как на физических носителях (лазерные диски, грампластинки, кассеты), так и в цифровом формате (mp3 и другие). Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard 200 (Топ 200 журнала Billboard).

История 
 Сразу 4 саундтрека с музыкой к фильмам были № 1 в 1995 году: Король Лев (The Lion King), Пятница (Friday), Покахонтас (Pocahontas) и Опасные мысли (Dangerous Minds).

Список альбомов № 1

Примечания

См. также 
 1995 год в музыке

Ссылки 
 Топ 100 позиций Billboard Top 200 

Чарты Billboard 1995 года
Списки альбомов № 1 в США (Billboard)
Списки альбомов № 1 1995 года